Грудинино — название нескольких населённых пунктов:
 Грудинино — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Грудинино — деревня в Починковском районе Смоленской области.